21-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован на базе 7-го отдельного понтонно-мостового батальона в 1941 году

В составе действующей армии с 24 июня 1941 по 30 марта 1943, с 4 июня 1943 по 1 июля 1943 и с 25 сентября 1943 по 23 сентября 1944 года.

На 22 июня 1941 года находится в распоряжении 18-й армии, дислоцируется в Хотине, с конца июня обеспечивает отступление войск армии, наводя переправы через реки Серет, Прут, Днестр, особенно отличился при переправе 4 июля 1941 года через Днестр, затем отступает за Днепр, также обеспечивая переправы.

На 14 июля 1942 года частью сил находится на Дону (Николаевская), частью в пути из Веселогорска к устью Северского Донца, с 23 июля 1941 года совместно с 19-м понтонно-мостовым батальоном наводит мосты на Дону на участке Аксайская, Ростов-на-Дону и обеспечивает переправу отступающих частей Южного фронта. С 10 июля 1942 года по 25 июля 1942 года потерял в личном составе 5 человек убитыми и 5 ранеными, пропавшими без вести - 45 человек, также потерял 3 автомобиля, парк понтонов Н2П, парк ДМП в связи с невозможностью эвакуации передан в 228-ю стрелковую дивизию в районе Гундаревской, мост из 12 понтонов в Николаевской подорван. Таким образом, в боях на Дону потерял большую часть военного имущества, и отступил на Кавказ.

В течение августа и почти всего сентября 1943 года восстанавливается и доукомплектовывается. Поступил вновь в действующую армию в конце сентября 1943 года к началу форсирования Днепра. С конца сентября обеспечивает переправу передовых частей 60-й армии в сорока километрах севернее Киева, севернее Ясногородки южнее устья Припяти в районе села Вышгород. В этих боях особенно отличился, внезапно переправив десант из передовых стрелковых частей, которые захватили плацдарм, и в течение 12 дней конца сентября - начала октября 1943 года обеспечивает переправу войск на плацдарм.

В марте 1944 года переброшен в Белоруссию и с этого времени являлся понтонно-мостовым батальоном 47-й армии, обеспечивал её наступательные действия в ходе Люблин-Брестской операции, наводил переправы через Западный Буг

23 сентября 1944 года под Варшавой переименован в 13-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон

Полное наименование  
 По Перечню № 27: 
21-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон Южного, Закавказского, 1-го Украинского фронтов, 60-й, 47-й армии
 С регалиями
21-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой Верхнеднепровский батальон

Подчинение

Командиры 
 капитан Овсянников
 капитан Криворучко

Награды и наименования

Отличившиеся воины батальона

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны